

Wydarzenia 

 Europa
 wybuch powstania Spartakusa w Italii
 Bitwa pod Wezuwiuszem

Urodzili się 
 Herod Wielki, król Judei z łaski Rzymu (ur. 73 lub w 72 p.n.e.)  (zm. 4 p.n.e.)